Bressolles (Ain)
 Bressolles (Allier)